Functioneel-neurologisch symptoomstoornis, ook bekend als conversiestoornis
 Network File System
 Nederlandse Federatie Stotteren
 Need for Speed, een serie computerspellen van Electronic Arts